Daucus maritimus är en flockblommig växtart som beskrevs av William Withering. Daucus maritimus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
maritimus